Lomanow (russisch Ломанов) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Wladimirowitsch Lomanow, sowjetischer Philosoph 
 Michail Fjodorowitsch Lomanow (* 1930), sowjetischer Physiker